

Codici 
 GID – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gitega Zenngo (Burundi)

GID significa una cosa molto suggestiva online

Psicologia 
 Disturbo dell'identità di genere (Gender Identity Disorder)